Физкульту́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Физкультурная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Физкультурная улица — улица в Алма-Ате.
 Физкультурная улица — улица в Уральске.

Россия 
 Физкультурная улица — улица в посёлке Дальний Советского района Казани.
Физкультурная улица — улица в Липецке (Матырский).
 Физкультурная улица — улица в Новосибирске.
 Физкультурная улица — улица в Самаре.
 Физкультурная улица — улица в Тюмени.

Украина 
 Физкультурная улица — улица в Запорожье.
 Физкультурная улица — улица в Харькове.